Ти́хов — русская фамилия, происходит от имени Ти́хий (старинное произношение Тихо́й). Известные носители:

 Тихов, Анатолий Устинович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Тихов, Борис Цоневич (1920—2002) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР(1958).
 Тихов, Виталий Гаврилович (1869—1939) — русский и советский живописец, член Товарищества передвижных художественных выставок.
 Тихов, Гавриил Адрианович (1875—1960) — русский и советский астроном, член-корреспондент АН СССР.
 Тихов, Платон Иванович (1865—1917) — русский хирург.

Другое 
 Тихов — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания